Професіональна футбольна група А 2017–18 — 94-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона за чотири тури до закінчення чемпіонату здобув Лудогорець (всьоме поспіль).

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

 
 
 

  

 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Група A 

  

 

Примітки: 
1. Клуб Славія візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Болгарії з футболу 2017—2018.

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/13 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/11 травня 2018

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/19 травня 2018

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 травня 2018

|}

Плей-оф за право грати у Професіональній футбольній групі А у наступному сезоні

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/14 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/14 травня 2018

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/21 травня 2018

|}

Третій раунд

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 травня 2018

|}

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Посилання 
 bulgarian-football.com  
 Професіональна футбольна група А на soccerway  

2017–18
Болгарія
Болгарія
2017 у болгарському спорті
2018 у болгарському спорті